Barajul Ciric se poate referi la trei lacuri de baraj artificial de pe Râul Ciric:

 Barajul Ciric I
 Barajul Ciric II
 Barajul Ciric III